Финский язык обладает сложной и разветвленной системой грамматики, и словоизменение финских глаголов характеризуется высокой степенью сложности и регулярности. От глагольных основ могут быть образованы сотни форм, многие из которых реально не используются в речи.

Глагольные классы
Глаголы делятся на шесть основных глагольных классов (типов) в зависимости от типа основы. К глаголам всех типов присоединяется один набор личных окончаний, но исход основы при спряжении может подвергаться разного рода чередованиям.

Финский язык